De Grand Prix-wegrace van Valencia 2015 was de achttiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 8 november 2015 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Jorge Lorenzo werd voor de derde keer gekroond tot MotoGP-kampioen met een overwinning in de race, wat genoeg was om zijn als vierde geëindigde concurrent Valentino Rossi te passeren in het kampioenschap. In de Moto3 werd Danny Kent gekroond tot kampioen met een negende plaats, wat genoeg was om Miguel Oliveira, die de race won, voor te blijven in het klassement.

Uitslag

MotoGP 
 Nicky Hayden reed zijn laatste Grand Prix voorafgaand aan zijn overstap naar het wereldkampioenschap superbike.
 Door een botsing met Marc Márquez in de vorige race moest Valentino Rossi voor straf de race vanaf de laatste positie aanvangen.

Moto2 
 Dominique Aegerter werd na de tweede vrije training vervangen door Joshua Hook vanwege een blessure.
 De race werd in de eerste ronde stilgelegd vanwege een ongeluk waarbij zes coureurs betrokken waren. De race werd herstart over een afstand van 18 ronden, in plaats van de geplande 27 ronden.

Moto3

Eindstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Valencia